Brittany Morgan Dengler (1987) – attrice statunitense
Carlos Dengler (Carlos D.; 1974) – musicista statunitense
Dieter Dengler (1938-2001) – aviatore statunitense
Georges Dengler (1904-1983) – architetto francese